Popovici:
 Aurel Popovici
 Corina Popovici

he:פופוביץ'